Grote lifubrilvogel
 Kleine lifubrilvogel